Lamadrid steht für:
 Lamadrid (Tucumán), eine Gemeinde in der Provinz Tucumán, Argentinien
 Lamadrid (Coahuila), einen Ort in Mexiko
 Municipio Lamadrid, eine Gemeinde in Mexiko
 Lamadrid (Kantabrien), einen Ort in Spanien

Lamadrid ist der Familienname folgender Personen:
 José Luis Lamadrid (1930–2021), mexikanischer Fußballspieler
 Francisco Vega de Lamadrid (* 1955), mexikanischer Politiker
 Ximena Lamadrid (* 1996), mexikanische Schauspielerin